Жанна Матвеевна Телешевская (29 мая 1941, Харьков — 4 мая 2009, Екатеринбург) — российская журналистка и основательница первого частного телеканала Екатеринбурга.

Биография 
Родилась 29 мая 1941 года в Харькове.

Долгое время работала редактором в Екатеринбургской газете «На смену!».

1971—1991 гг. — Свердловское Гостелерадио: редактор спортивной редакции, редактор главной редакции информации; являлась автором критических сюжетов информационно-аналитической программы «7 канал».

1991 год — основала в Екатеринбурге телекомпанию АСВ (Ассоциация Свободного Вещания) — одну из первых негосударственных телекомпаний России.

Первой программой АСВ стало ток-шоу «Диалог в ночи» (авторская программа Ж. Телешевской): программа выходила более 10 лет (была отмечена в своё время в социологических опросах, в оценках прессы, в рейтингах СМИ). Ж. Телешевская являлась членом правления НАТ (Национальная Ассоциация Телевещания).

2003 год — продала телекомпанию АСВ сетевому партнеру РЕН ТВ.

2005 год — совместно с ГУВД и Интерполом создала документальный телесериал о коррупции в рядах МВД «Охота на лис».

Скончалась на 68-м году жизни 4 мая 2009 года.

Похоронена на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Награды 
 За работу на «Олимпиаде-80» по представлению Гостелерадио СССР награждена «Почетным Знаком» Оргкомитета «Олимпиады-80».
 На Всероссийском творческом конкурсе журналистских работ «Щит и перо-2006» был награждён дипломом продюсерский центр «Студия телемост» (руководитель Телешковская Ж. М.) за документальный фильм о работе сотрудников управления собственной безопасности свердловского ГУВД «Охота на лис»; сама Телешевская Ж. М. награждена по итогам конкурса нагрудным знаком «За содействие МВД России».

Примечания

Источники 
 Я не охочусь на лис, я анализирую!
 Жанна Телешевская: «Я вернулась!». От проигрыша Мишину «мама свердловского ТВ» отходила 2 года
 Скончалась Жанна Телешевская
 Памяти Жанны Матвеевны.

Тележурналисты СССР
Тележурналисты России
Похороненные на Широкореченском кладбище